

Lokalizacje

Niemcy 
 Eichenbühl – dzielnica gminy Theres w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Haßberge
 Eichenbühl – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miltenberg